16-я Македонская ударная бригада (, ) — воинское формирование Народно-освободительной армии Югославии, участвовавшее в Народно-освободительной войне на территории Вардарской Македонии.

История 
Образована 6 октября 1944 в деревне Кучевище (пригород Скопье). Сформирована из партизан 8-й Прешевской и 12-й Буяновской бригад, а также Скопьевского и Шарпланинского партизанских отрядов (120 человек). До середины декабря 1944 года в составе Кумановской дивизии вела бои против албанских баллистов в районе Чёрной горы близ Скопье. Дважды отбивала их атаки 8 и 11 октября. С 19 по 29 октября непрерывно атаковала немецкие войска на дороге Скопье — Качаник. С декабря 1944 года в составе 42-й Македонской дивизии воевала на Сремском фронте.

Командование 
 Глигорие Шаранович — командир (с 6 октября 1944)
 Велько Ивкович — командир (до 27 апреля 1945)
 Блажо Илинчич — командир (с 27 апреля 1945 до конца войны), заместитель командира (с 6 октября 1944)
 Стево Вуканович — политкомиссар (с 6 октября 1944)
 Светлозар Янкович — заместитель политкомиссара (с 6 октября 1944)
 Пётр Струин — начальник штаба (с 6 октября 1944)
 Георге Михайловский — начальник штаба (до марта 1945)
 Душан Илич — начальник штаба (с марта 1945 до конца войны)

Литература 
 
 Вестник Офицер, бр. 8, 2011, стр. 10
 

Бригады Народно-освободительной армии Югославии
Воинские части и формирования, созданные в 1944 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году